Абырабыт — топоним в России якутского происхождения.

 Абырабыт — река, правый приток р. Яна.
 Абырабыт — река, правый приток р. Куйга, координаты 70°01' 136°08’.
 Абырабыт — озеро, южнее оз. Билилях, координаты 68°05' 155°49’.
 Абырабыт — озеро, на левом берегу р. Монне, координаты 69°32' 141°32’.

Примечания